

Янушково — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Янушково — село в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Янушково — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства